«Сломанные цветы» () — трагикомедийный роуд-муви Джима Джармуша с Биллом Мюрреем в главной роли. Был номинирован на Золотую пальмовую ветвь и получил Гран-при 58-го Каннского кинофестиваля.

Сюжет 
От стареющего ловеласа Дона Джонстона (Билл Мюррей) уходит его очередная любовница Шерри (Жюли Дельпи). Утром того же дня он получает странное анонимное письмо, в нём  незнакомка сообщает, что 19 лет назад родила от него сына, который теперь отправился на поиски отца. Дон, наверное, не предпринял бы активных действий после получения письма, но сосед Уинстон (Джеффри Райт), помешанный на интернете и детективах, буквально навязывает свою помощь, предлагая составить список женщин, которые могли бы написать это письмо. После получения списка Уинстон проводит комплекс розыскных мероприятий и чуть позже выдаёт Дону подробную информацию о местожительстве всех женщин, а также планирует все детали предстоящих разъездов — бронирует гостиницы и заказывает прокат автомобилей. Перед отъездом Дона Уинстон советует обращать внимание на розовые предметы в домах давних подруг и на пишущие машинки, так как письмо было напечатано красными чернилами на розовой бумаге.

В первую очередь Дон едет в гости к Лоре (Шэрон Стоун). Дома его встречает дочь Лоры — Лолита (Алексис Дзена) — весьма раскрепощённая особа, одетая в ярко-розовый мини-халат. Вскоре приезжает и сама Лора — дизайнер мебели (шкафов и комодов). Дон ужинает, узнает детали, спрашивает про печатающую машинку, ночует и летит дальше.

Теперь он наведывается к Доре (Фрэнсис Конрой), которая вместе с мужем занимается недвижимостью. Детей у них нет, но её визитка — розовая.

Третье свидание — с Кармен (Джессика Лэнг), которая после «успешной» карьеры юриста стала «коммуникатором с животными» и доктором психологии животных. Она ходит в розовых брюках, и у неё есть дочь, которая живёт в Швеции.

Четвёртая в списке — Пенни (Тильда Суинтон). Она живёт на удалённом ранчо. У её мотоцикла розовый бензобак. Когда Пенни видит Дона, начинает кричать на него, а вопрос о сыне вызывает истерику. Перед тем, как приходят двое её друзей-рокеров, Дон успевает заметить выброшенную в траву розовую пишущую машинку, после чего один из рокеров ударяет ему кулаком в лицо.

Ещё в списке есть Пепе, но она умерла несколько лет назад, поэтому Дон просто относит цветы на её могилу.

Возможно, все эти поездки не принесли бы определённых зацепок, но, возвращаясь домой, в аэропорту Дон замечает паренька, который сидит у стоянки такси. А тут ещё он получает записку от Шерри на такой же розовой бумаге такими же красными чернилами.

Дон уже начинает верить в розыгрыш Шерри, но недалеко от дома, у кафе, замечает того самого паренька и решает с ним поговорить. Дон покупает ему сэндвич и в ходе разговора заявляет, что знает, что молодой человек ищет своего отца — самого Дона. Парень принимает его за сумасшедшего и убегает прочь. Дон бросается за ним, но тот оказывается быстрее. В финальной сцене фильма Дон обнаруживает себя на перекрёстке нескольких улиц и равнодушно смотрит вдаль.

В ролях

Выход 
Премьера фильма в Европе состоялась 16 мая 2005 года на Каннском кинофестивале. 5 августа 2005 года фильм вышел в США .

Кассовые сборы 
Фильм вышел 5 августа 2005 года и собрал 780 408 долларов в 27 кинотеатрах. После 15 недель в прокате фильм собрал 13 744 960 долларов. На международном уровне фильм показал гораздо лучшие результаты, собрав 32 975 531 доллар, в результате чего общий сбор за время всего показа составил 46 720 491 доллар.

Критика 
На Каннском кинофестивале 2005 года фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь и получил Гран-при. Агрегатор обзоров Rotten Tomatoes сообщает, что 87% из 194 опрошенных критиков написали положительные отзывы со средней оценкой 7,49 / 10. Критики сошлись на том, что «Тонкий и сдержанный стиль Билла Мюррея дополняет минималистичное повествование режиссера Джима Джармуша в этой причудливой, но серьезной комедии». На Metacritic фильм получил средний балл 79 из 100, основанный на 39 отзывах кинокритиков, что говорит «в целом о положительном отзыве».

Саундтрек
Саундтрек к фильму отличается эклектичным сочетанием музыки, в основном использующим инструментальные средства эфиопского джазового композитора Мулату Астатке в качестве основного, смешанного с гаражным роком (The Brian Jonestown Massacre, The Greenhornes, Holly Golightly ), стоунер-роком (Sleep (band)), соул (Marvin Gaye), рокстеди рэгги (Tennors) и классической музыкой (Габриэль Форе, Requiem (Fauré)).

"There Is an End" ( Holly Golightly with The Greenhornes ) - 3:05
"Yegelle Tezeta" ( Мулату Астатке ) - 3:14
«Поездка Юй Ослин » ( The Tennors ) - 2:03
« Я хочу тебя » ( Марвин Гай ) - 3:57
«Yekermo Sew» (Мулату Астатке) - 4:03
« Нет, если ты был последним денди на земле » ( Резня Брайана Джонстауна ) - 2:49
«Скажи мне сейчас, я знаю» ( Holly Golightly ) - 2:02
Автор Рэй Дэвис
«Губье» (Мулату Астатке) - 4:35
« Dopesmoker » ( Сон ) - 3:57 
Сокращенная версия 63: 31-минутной дорожки.
Реквием ре мажор, Op. 48 («Pie Jesu») ( Oxford Camerata ) - 3:30
Составлено Габриэлем Форе , четвертым из семи движений.
«Этанопия» ( лихорадка денге ) - 4:38
Инструментальный, составленный Мулату Астатке
«Неестественная среда обитания» (The Greenhornes) - 2:08

Другие песни в фильме

Несколько песен из фильма не включены в альбом саундтреков. Они включают:
«Сны» группы The Allman Brothers Band
«Эль-Банг» - Джеки Митту
«Плейбой Ча-Ча» - Мулату Астатке
«Маскарам Сетаба» - Мулату Астатке
«Aire» («Паван A 5 до минор»), написанный Уильямом Лоусом в исполнении Fretwork
«Фантазия» (A 6 фа мажор), составленная Уильямом Лоусом в исполнении Fretwork
«Один в толпе» - Мулату Астатке

Интересные факты 
 Премьера фильма «Сломанные цветы» состоялась 17 мая 2005 года в рамках 58-го Каннского кинофестиваля.
 Изначально проект Джима Джармуша назывался «Мёртвые цветы» (Dead Flowers).
 На сценарий фильма у Джима Джармуша ушло две с половиной недели.
 Роль Дона Джонстона Джармуш написал специально для Билла Мюррея, поклонником которого он является. Предварительно он рассчитывал задействовать Билла в другом фильме, но изменил свои планы.
 Композиция Yekermo Sew, непрерывно сопровождающая Дона Джонстона во время его одиссеи, представляет собой версию джазовой композиции Song For My Father Хораса Сильвера, в аранжировке Мулату Астатке.
 Джармуш посвятил фильм покойному французскому кинорежиссёру Жану Эсташу.
 В конце фильма мимо Дона проезжает автомобиль, из которого его внимательно рассматривает молодой парень. Парня играет сын Билла Мюррея Гомер.
 В начале фильма Дон смотрит фильм The Private Life of Don Juan (1934), реж. Александр Корда.
 Когда Дон надевает очки в самолёте, позади появляется рука, на которой отображается надпись FFI-CR.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт фильма
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии США
Кинокомедии 2005 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы США
Фильмы Джима Джармуша
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2005 года